Carlos Calderón López, futbolista espanyol
 Carlos Calderón Chico, historiador, escriptor i periodista equatorià
 Carlos Calderón González, futbolista mexicà
 Carlos Calderón de la Barca, futbolista mexicà
 Carlos Calderón Mosquera, investigador i professor colombià
 Carlos Calderón y Vasco, militar espanyol